Ву́лиця Чаада́єва:

 Вулиця Чаадаєва — вулиця в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Чаадаєва — вулиця в м. Харкові.
 Вулиця Чаадаєва — вулиця в м. Донецьку.
 Вулиця Чаадаєва — вулиця в м. Горлівка Донецької області.

Ву́лиця Петра́ Чаада́єва:

 Вулиця Петра Чаадаєва — вулиця в Дніпровському районі м. Києва.
 Вулиця Петра Чаадаєва — колишня (до 27 жовтня 2022) назва вулиці Дмитра Чижевського у Святошинському районі м. Києва.

Вулиці, названі на честь людей